То́рвальд ( или Torvald) — древнескандинавское имя Þórvaldr; может быть переведено как «могущество Тора» или «власть Тора». Это имя было одним из самых распространённых имён Нормандии в десятом и одиннадцатом веках после договора в Сен-Клер-сюр-Эпт. Старые версии имени из которых произошли современные формы: Theroulde, Troude, Throude, Théroude, Thouroude, Touroude. Кроме того, от этого имени произошла шведская фамилия Torvalds (Торвальдс или Турвальдс).

Известные носители:
 Кодранссон Торвальд (ок. 950 — ок. 1002) — исландский викинг, христианский миссионер, путешественник.
  — отец колонизатора Гренландии Эйрика Рауди.
  — сын Эйрика Рауди, брат Лейфа Эрикссона.
  (X век) — исландский скальд. Прославился после битвы на Фирисвеллире.
  (1818—1909) — норвежский бизнесмен в сфере недвижимости и лесного хозяйства в Осло.
  (1824—1908) — норвежский лесник.
  (1824—1908) — норвежский инженер.(существование ничем не подтвержденно.если найдете больше информации,режактируйте пж.)
  (1833—1913) — норвежский юрист, член парламента.
 Тиле, Торвальд Николай (1838—1910) — датский математик и астроном, считается одним из основателей актуарных расчётов.
  (1841—1922) — норвежский певец, дирижёр, композитор, биограф.
  (1846—1908) — датский архитектор и дизайнер.
  (1851—1937) — норвежский адвокат, судья, писатель.
  (1852—1949) — первый регистратор авторских прав (Register of Copyrights) в США.
  (1867—1946) — датский архитектор.
 Стаунинг Торвальд (1873-1942) — датский государственный и политический деятель.
 Аструп Торвальд (1876—1940) — норвежский архитектор.
  (1876—1936) — шведский историк и государственный деятель.
  (1906—1962) — шведский профессор истории.
  (1877—1937) — датский композитор, органист и школьный учитель.
  (1877—1954) — датский велосипедист.
  (1884-1946) — норвежский спортсмен лыжного двоеборья.
  (1889—1938) — норвежский рестлер.
 Эйгенброд Торвальд (1892—1977) — датский игрок хоккея на траве.
  (1893—1955) — норвежский поэт, драматург, романист и автор юморесок.
  (1896—1974) — шведский художник и скульптор.
  (1902—1973) — датский биолог.
  (1906—1962) — шведский или датский художник. Брат архитектора .
  (1910—2006) — шведский карикатурист, писать комиксов.
  (1912—1996) — норвежский бегун на длинные дистанции.
 Юрген Торвальд — псевдоним немецкого журналиста и историка Хайнца Бонгарца (1915—2006).
  (1917—2003) — норвежский офицер.
 Столтенберг Торвальд (род. 1931) — видный норвежский политик.
 Стрёмберг, Торвальд (1931—2010) — финский гребец, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
  (род. 1941) — немецкий писатель и принимал активное участие в студенческом движении 1960-х годов.
  (род. 1942) — шведский писатель, поэт, художник.
  (1946—2010) — немецкий мистик и автор нескольких эзотерических книг.
 Лунд-Хансен Торвальд () (род. 1947) — норвежский художник.
  (род. 1951) — норвежский политик.
  (род. 1952) — норвежский писатель.
  (род. 1954) — норвежский писатель.
  (род. 1977) — голландский велосипедист.

См. также 
 Торвальдссон — исландское отчество (патроним).
 Торвальдур — исландское имя.
 Турвальдс — шведская фамилия от имени Торвальд.
 Турольд (кон. XI — нач. XII вв) — предположительное имя автора героической поэмы «Песнь о Роланде», которая написана в начале XII века.
 The Torvald Klaveness Group — норвежская судоходная компания.
 .